Ostmark è una parola tedesca che si può riferire a:

Territori 
 Marca Orientale, una marca del regno dei Franchi Orientali
 Marca orientale sassone, una marca del Regno dei Franchi Orientali
 Ostmark è il termine usato dai nazisti dopo l'Anschluss per denominare l'Austria

Valute 
 Il nome colloquiale (= marco dell'Est) dato al Marco della Repubblica Democratica Tedesca
 Ostmark il nome di una valuta emessa dalla Germania nei territori occupati nel 1918